Die First Division 1939/40 war die sechste Spielzeit der höchsten zyprischen Spielklasse im Männerfußball.

Meister wurde Titelverteidiger APOEL Nikosia.

Modus 
Sechs Mannschaften spielten an insgesamt 10 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Weblinks 
 Cyprus 1939/40 auf rsssf.com

1939
Fußballsaison 1939/40